Zephyr Records kan verwijzen naar:

 Zephyr Records (Verenigde Staten), een Amerikaans platenlabel uit de jaren vijftig
 Zephyr Records (jazz), een Brits platenlabel dat jazz uitbrengt
 Zephyr Records (klassiek), een Amerikaans platenlabel dat klassieke muziek uitbrengt